11-й чемпионат мира по волейболу среди мужских клубных команд проходил с 27 по 31 октября 2015 года в Белу-Оризонти  (Бразилия) с участием 6 команд.

Команды-участницы 
  «Сада Крузейро» (Белу-Оризонти, Бразилия) — команда страны-организатора;
  «Аль-Ахли» (Тунис, Тунис) — победитель чемпионата Африки среди клубных команд 2015;
  «Матин Варамин» (Варамин, Иран) — победитель чемпионата Азии среди клубных команд 2014*;
  «Зенит» (Казань, Россия) — победитель Лиги чемпионов ЕКВ 2015;
  «Капитанес де Аресибо» (Аресибо, Пуэрто-Рико) — представитель NORCECA;
  УПСН (Сан-Хуан, Аргентина) — победитель чемпионата Южной Америки среди клубных команд 2015.
 * «Матин Варамин» снялся с турнира, и был заменен на  «Пайкан» (Тегеран, Иран).

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) выйдут в плей-офф и по системе с выбыванием определят призёров чемпионата. За победы 3:0 и 3:1 начисляются по 3 очка, за победы 3:2 — 2 очка, за поражения 2:3 — 1 очко. За поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются.

Предварительный этап 
В скобках в колонках В (выигрыши) — число побед со счётом 3:2, в колонках П (поражения) — поражений 2:3.

Группа A 

 27 октября:  «Сада Крузейро» —  «Капитанес де Аресибо» 3:0 (25:13, 25:18, 25:20).
 28 октября:  «Сада Крузейро» — «Зенит» 1:3 (20:25, 18:25, 25:19, 20:25).
 29 октября:  «Зенит» —  «Капитанес де Аресибо» 3:0 (25:19, 25:20, 25:16).

Группа B 

 27 октября:  «Пайкан» —  «Аль-Ахли» 3:0 (25:19, 25:20, 25:15).
 28 октября:  УПСН —  «Аль-Ахли» 3:0 (25:23, 25:16, 25:21).
 29 октября:  «Пайкан» —  УПСН 3:0 (25:22, 25:22, 25:22) .

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Положение команд

Индивидуальные призы 
 MVP:  Йоандри Леал («Сада Крузейро»)
 Лучший связующий:  Уильям Аржона («Сада Крузейро»)
 Лучший диагональный:  Максим Михайлов («Зенит»)
 Лучшие доигровщики:  Вильфредо Леон («Зенит»);  Тодор Алексиев (УПСН)
 Лучшие блокирующие:  Александр Гуцалюк («Зенит»);  Владимир Николов («Пайкан»)
 Лучший либеро:  Сержио Ногейра («Сада Крузейро»)

Ссылки 
 Чемпионат на сайте ФИВБ

Чемпионаты мира по волейболу среди клубных команд
2015 год в волейболе